Radzimowice peut désigner en Pologne :

 Radzimowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Radzimowice, village de la voïvodie de Mazovie